Peipers ist der Familienname folgender Personen:

 David Peipers (1838–1912), deutscher Philosoph und Klassischer Philologe
 Else Lüders, geborene Peipers (1880–1945), deutsche Indologin
 Friedrich Eugen Peipers (1805–1885), deutscher Maler
 Hermine Stilke, geborene Peipers (1804–1869), deutsche Illustratorin und Malerin